Saint-Élix (Gers)
ook:
Saint-Élix-Séglan, Haute-Garonne
Saint-Élix-Theux, Gers
Saint-Élix-le-Château, Haute-Garonne